Demjanowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Demjanowo (Kirow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow
 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Demjanowo (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Demjanowo (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Demjanowo (Moskau, Dmitrow), in der Oblast Moskau, Rajon Dmitrow
 Demjanowo (Moskau, Klin), in der Oblast Moskau, Rajon Klin
 Demjanowo (Pskow, Pljussa), in der Oblast Pskow, Rajon Pljussa
 Demjanowo (Pskow, Porchow), in der Oblast Pskow, Rajon Porchow
 Demjanowo (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Demjanowo (Tula), in der Oblast Tula
 Demjanowo (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Demjanowo (Wologda, Grjasowez), in der Oblast Wologda, Rajon Grjasowez
 Demjanowo (Wologda, Weliki Ustjug), in der Oblast Wologda, Rajon Weliki Ustjug